Tricellula är ett släkte av svampar. Tricellula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tricellula